Lige četvrtog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2014./15. predstavljaju Međužupanijske lige, te na području Južne Hrvatske Prve županijske lige.

MŽNL Čakovec - Varaždin 
Klubovi iz Međimurske i Varaždinske županije.

 Izvori: 
 ŽNS Varaždinska 
 rsssf.com

MŽNL Bjelovar-Koprivnica-Virovitica 
Klubovi iz Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije.

 Izvori: 
 ŽNS Bjelovarsko-bilogorska 
 rsssf.com

MŽNL NS Rijeka 
Klubovi iz Istarske, Ličko-senjske i Primorsko-goranske županije.

 Izvori: 
 Hrvatski nogometni savez 
 HNS središte Rijeka 
 rsssf.com

MŽNL RL Slavonije i Baranje 

Također i pod nazivom  Međužupanijska liga - Regionalna liga. 
Klubovi iz Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske i Vukovarsko-srijemske županije.

 Izvori: 
 ŽNS Osječko-baranjska 
 NS Osijek, ljestvica 
 NS Osijek, rezultati 
 rsssf.com

MŽNL Središte 
Također i pod nazivom Međužupanijska nogometna liga – središte Zagreb. 
Klubovi iz Grada Zagreba, Karlovačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslovačke i Zagrebačke županije.

 Izvori: 
 NK Lekenik 
 rsssf.com

1. ŽNL Dubrovačko-neretvanska 

 Izvori: 
 zns-dn.com, ljestvica 
 zns-dn.com, rezultati 
 rsssf.com

1. ŽNL Splitsko-dalmatinska 
 

 Izvori: 
 sportnet.hr prema ŽNS Splitsko-dalmatinska 
 rsssf.com

ŽNL Šibensko-kninska 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 Sportske novosti 
 sibenik.in

1. ŽNL Zadarska 

 Izvori: 
 ŽNS Zadar, 1. ŽNL 
 ŽNS Zadarska, glasnik 
 rsssf.com

Poveznice 
 MAXtv Prva Liga 2014./15.
 2. HNL 2014./15.
 3. HNL 2014./15.
 5. rang HNL-a 2014./15.
 6. rang HNL-a 2014./15.
 7. rang HNL-a 2014./15.
 8. rang HNL-a 2014./15.
 Hrvatski nogometni kup 2014./15.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2014./15., MŽNL
 rsssf.com, Hrvatska 2014./15., 1. ŽNL
  

2014-15
 4